Ivan Lendl hanno battuto in finale 7–5, 6–2, 2–6, 6–4 Guillermo Vilas.

Teste di serie

Tabellone

Note 

WCT Finals 1982